Епархия Руленге-Нгары () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Руленге, Танзания. Епархия Руленге-Нгары входит в митрополию Мванзы.

История 
8 апреля 1929 года Святой Престол учредил апостольский викариат Бубуки, выделив его из апостольских викариатов Таборы (сегодня — Архиепархия Таборы) и Уганды (сегодня — Архиепархия Кампалы).

25 марта 1953 года Римский папа Пий XII издал буллу Quemadmodum ad Nos, которой преобразовал апостольский викариат Бубуки в епархию Букобы. Первоначально епархия Букобы являлась суффраганной по отношению к архиепархии Таборы.

21 июня 1960 года епархия Букобы была переименована в епархию Руленге.

18 ноября 1987 года епархия Руленге вошла в состав церковной провинции Мванзы.

14 марта 2008 года епархия Руленге передала часть своей территории для возведения епархии Каянги и получила нынешнее название.

Ординарии епархии 
 епископ Burkhard Huwiler M.Afr. (1929 — 1946); 
 епископ Laurent Tétrault MAfr (1947 — 1951); 
 епископ Alfred Lanctôt MAfr (1951 — 1969); 
 епископ Christopher Mwoleka (1969 — 1996); 
 епископ Severine Niwemugizi (1996 — по настоящее время).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Танзании